UCE steht für:
 Unsolicited Commercial E-Mail, Unverlangte kommerzielle E-Mail
 Universidad Central del Ecuador, Zentraluniversität von Ecuador

Abkürzung